Miejscowości w USA:
 South Pasadena – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles
 South Pasadena – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Pinellas